Олексій Кузнецов (8 березня 1967, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ), «Торос» (Нефтекамськ, РРСФР), «Гамберсайд Гоукс», «Стрітгем Редскінс», «Челмсфорд Чіфтенс», «Мідвей Бірс», «Телфорд Тайгерс» (всі — Велика Британія), «Беркут» (Київ), «Барселона», «Віторія-Гастейс», «Пучсарда» (всі — Іспанія) і «Компаньйон» (Київ). У вищій лізі СРСР провів 31 матч (забив 1 гол), у Східноєвропейській хокейній лізі — 54 (19+11).

Досягнення 
 Чемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (1): 2000

Статистика

Примітки

Посилання 
 

українські хокеїсти
радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
Хокеїсти «Тороса»
Хокеїсти «Барселони»
Хокеїсти «Компаньйон-Нафтогаза»
Хокеїсти великобританських клубів